Sophie-Dorothée de Wurtemberg (1759-1828), tsarine de Russie sous le nom de Marie Feodorovna ;
Marie Pavlovna de Russie (1786-1859), grande-duchesse de Saxe-Weimar-Eisenach ;
Marie Nikolaïevna de Russie (1819-1876), duchesse de Leuchtenberg ;
Marie de Hesse-Darmstadt (1824-1880), tsarine de Russie ;
Marie Mikhaïlovna de Russie (1825-1846), grande-duchesse de Russie ;
Dagmar de Danemark (1847-1928), tsarine de Russie sous le nom de Marie Feodorovna ;
Maria Alexandrovna de Russie (1853-1920), duchesse de Saxe-Cobourg-Gotha ;
Marie de Mecklembourg-Schwerin (1854-1920), grande-duchesse de Russie ;
Marie de Grèce (1876-1940), grande-duchesse de Russie ;
Marie Pavlovna de Russie (1890-1958), duchesse de Södermanland ;
Maria Nikolaïevna de Russie (1899-1918), grande-duchesse de Russie ;
Maria Kirillovna de Russie (1907-1951), princesse de Linange.